Hamad Ndikumana
 Léonce Ndikumana
 Selemani Ndikumana
Patronyme africain